Mundkurv har flere betydninger:
Mundkurv (udstyr) – en fysisk anordning der forhindrer et dyr – f.eks. en hund – i at bide
Mundkurv (politik) – et uofficielt forbud mod at udtale sig i en politisk sammenhæng